Dembicki ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Dembicki von Wrocien (1849–1933), österreichisch-ungarischer Offizier
 Melitta Dembicki (* 1946), deutsche Verwaltungs- und Verfassungsrichterin
 Stefan Dembicki (1913–1985), häufig auch „Stanis“ genannter polnisch-französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dębicki